Abgrall est un patronyme breton, fréquent dans le Finistère, formé du préfixe « Ab- » (indiquant la filiation) et du prénom « Grall » ou « Gral », pouvant faire référence au Graal.

Patronyme 

  (1961-), joueuse de tennis de table française ;
 Fabrice Abgrall, journaliste sportif français ;
 François Abgrall (1757-1805), membre français du conseil des Cinq-Cents ;
 François Abgrall (1906-1930), connu également comme Fanch Abgrall, journaliste, écrivain et poète français ;
 Guillaume Abgrall (1900-1945), résistant et militaire français ;
 Jean-François Abgrall (1959-), gendarme et enquêteur français ;
 Jean-Marie Abgrall (1846-1926), chanoine-architecte et historien français ;
 Jean-Marie Abgrall (1950-), psychiatre français ;
 Marianna Abgrall (1850-1930), écrivaine et chansonnière française bretonne ;
 Marie-Pierre Abgrall (1974-), surfeuse française.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton